Le Bémont – comune svizzero
 Bémont – località, fino al 1825 comune francese, ora facente parte di Russy-Bémont

Persone 

 Charles Bémont – studioso francese
 Gustave Bémont – chimico francese